Poker d'amore (The Mississippi Gambler) – film del 1929 diretto da Reginald Barker
 L'avventuriero della Luisiana (The Mississippi Gambler) – film del 1953 diretto da Rudolph Maté